

Sport 
 Turn- und Spielvereinigung Koblenz 1911 – società calcistica tedesca con sede a Coblenza

Geografia

Germania 
 Koblenz – nome tedesco di Coblenza, città della Renania-Palatinato
 Koblenz – frazione di Gößnitz, città della Turingia
 Koblenz – frazione di Lohsa, comune della Sassonia

Svizzera 
 Koblenz – comune del Canton Argovia

Pagine correlate 
Coblenz – pagina di disambiguazione
Koblentz – comune tedesco nel circondario dell'Uecker-Randow (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)